En Pologne, Czyżewo peut désigner :

 Czyżewo, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Czyżewo, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Czyżewo, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.